Konstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Konstein (Brunn), Ortsteil von Brunn, Landkreis Regensburg, Bayern
 Konstein (Wellheim), Ortsteil von Wellheim, Landkreis Eichstätt, Bayern

Berge:
 Konstein (Berg), (), bei Wanfried in Hessen

Siehe auch:
 Kohnstein, Berg im Landkreis Nordhausen, Thüringen